Franz Mertens (kunsthistoricus) (1808–1897), Duits architect en kunsthistoricus
 Franz Mertens (wiskundige) (1840–1927), Duitse wiskundige
 Franz Mertens (musicus) (1912–2001), Belgisch musicus

Zie ook
 Frans Mertens (doorverwijspagina)